Bob Lanier ist der Name folgender Personen:

* Bob Lanier (Politiker) (Robert Clayton Lanier; 1925–2014), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Bob Lanier (Basketballspieler) (Robert Jerry Lanier; 1948–2022), US-amerikanischer Basketballspieler